Arabóia (AO 1990: araboia) é o nome popular  que serve para designar as seguintes serpentes:
 Caninana
 Cobra-cipó

O termo arabóia vem do Tupi ara que significa tempo atmosférico, ar e bóia cobra o que dá um significado de "cobra do ar".
BUENO, Silveira. Vocabulário Tupi-Guarani. São Paulo. 1982. p. 46.
Desambiguação